Conceição do Coité kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Conceição do Coité (ort), Bahia, 
 Conceição do Coité (kommun), Bahia, 

Robotskapade Brasilienförgreningar